Tena ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Tena (* 1956), mexikanischer Fußballspieler
 Ernesto Jesús Brotóns Tena (* 1968), spanischer Geistlicher und Bischof von Plasencia
 Juan Ignacio Luca de Tena (1897–1975), spanischer Herausgeber der Zeitschrift ABC
 Lisandra Tena (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin
 Luis Fernando Tena (* 1958), mexikanischer Fußballspieler und -trainer 
 Manolo Tena (1951–2016), spanischer Rockmusiker
 Manuel Tena López (* 1976), spanischer Fußballspieler, Spielername Tena
 Natalia Tena (* 1984), britische Schauspielerin
 Pere Tena Garriga (1928–2014), römisch-katholischer Bischof
 Victorino Alvarez Tena (1920–1987), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Celaya

Tena ist der Name folgender Orte:

 der Hauptstadt der Provinz Napo in Ecuador, siehe Tena 
 einer Gemeinde in der kolumbianischen Provinz Tequendama im Departamento Cundinamarca, siehe Tena (Kolumbien)
 des Tena-Tals in den aragonesischen Pyrenäen in Spanien, siehe Tena-Tal
 eines Bezirks (woreda) in Äthiopien, siehe Tena (Äthiopien)

Tena bezeichnet darüber hinaus:

 einen Markennamen für Harninkontinenzprodukte der Firma Essity